Riggauer ist der Familienname von:

 Hans Riggauer (1849–1907), deutscher Numismatiker
 Josef Riggauer (1879–1952), deutscher NSDAP-Politiker